Konradsson ist der Familienname folgender Personen:

 Emmelie Konradsson (* 1989), schwedische Fußballspielerin
 Jesper Konradsson (* 1994), schwedischer Handballspieler